Dumanlı ist der Name von:

 Ekrem Dumanlı (* 1964), türkischer Journalist, Chefredakteur und Schriftsteller

 Dumanlı (Karstquelle), Karstquelle in der türkischen Provinz Antalya
 Dumanlı (İdil), ein Dorf im Landkreis İdil der türkischen Provinz Şırnak